Steve hace referencia a:
 Steve Buscemi, actor y director estadounidense.
 Steve Coleman, saxofonista de jazz estadounidense.
 Steve Ditko, dibujante estadounidense.
 Steve Harris, bajista de Iron Maiden.
 Steve Irwin, naturalista y presentador australiano.
 Stephen Wozniak, creador de los microcomputadores Apple I y Apple II.
 Steven Paul Jobs, uno de los fundadores de la empresa Apple.
 Steve Olfers, futbolista de los Países Bajos.
 Steve, el humano del juego Spore que te entrega el Cayado de la Vida cuando llegas al centro de la galaxia.
 Steve, el protagonista del videojuego Minecraft.
  Steve Fox, personaje del videojuego  Tekken.